Ди — китайская фамилия (клан).

狄 — иероглиф, который употреблялся для некитайских иноплеменников Севера и Северо-Востока.

Известные представители фамилии 
 Ди Жэньцзе (, 630 — 15 августа 700) — высокопоставленный чиновник времён правления императрицы У Хоу.
 Ди Синь — полулегендарный последний император китайского государства Шан-Инь, иньской династии.

См.также 
Сто фамилий
 Ди

Китайские фамилии